Rossstallgraben und Roßstallgraben sind Gewässernamen:

 Rossstallgraben (Brotenaubach), rechter Zufluss des Brotenaubachs in der Stadtteilgemarkung Reichental von Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Rossstallgraben (Kühbach), rechter Zufluss des Kühbach (Haselbach) (zum Haselbach, zum Radmer Bach, zum Erzbach) bei Radmer an der Hasel, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark

 Roßstallgraben (Moosbach), linker Zufluss des Moosbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Wössener Bachs, zur Tiroler Achen) bei Hinterwössen, Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern